

Miniszterelnökök

Kapcsolódó szócikkek 
Új-Zéland főkormányzóinak listája

 
Kormányfők listái
Országokkal kapcsolatos listák